Stawropol beschreibt:

die russische Stadt, siehe Stawropol
die gleichnamige Region in Russland, siehe Region Stawropol 
den Stadtkreis in Russland, siehe Stadtkreis Stawropol
der frühere Name der russischen Stadt Toljatti (1737–1964)